Jméno a příjmení Josef Kuchynka nese více známých osobností:

 Josef Kuchynka (kněz) (1844–1923) – český katolický kněz, monsignore, děkan kolegiátní kapituly vyšehradské
 Josef Kuchynka (fotbalista) (1894–1979) – český fotbalista, obránce a trenér, československý reprezentant
 Josef Kuchynka (spisovatel) (1906–1978) – český učitel, psycholog a spisovatel